Кристоферсен () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Кристоферсен, Петер (1845—1930) — аргентинский дипломат, землевладелец и бизнесмен норвежского происхождения.
 Кристоферсен, Тис (1918—1997) — фермер, отрицатель Холокоста, во время 2-й мировой войны зондерфюрер СС в Освенциме.
 Кристоферсен, Эрлинг (1898—1994) — норвежский ботаник, географ и дипломат.